«Left to My Own Devices» — песня британской поп-группы Pet Shop Boys, вышла на их третьем альбоме Introspective. В 1988 году был выпущен сингл с ней, достигший 4-го места в британском музыкальном чарте.

Список композиций

7" Parlophone / R 6198 (UK) 
 Left to My Own Devices (4:43)
 The Sound of the Atom Splitting (Extended Mix) (5:13)

12" Parlophone / 12R 6198 (UK) 
 Left to My Own Devices (Disco Mix) (11:28)
 Left to My Own Devices (4:43)
 The Sound of the Atom Splitting (3:37)

 CD-издание сингла имеет сходный с 12"-изданием трек-лист.

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Песни Pet Shop Boys